

Cinema 
 L'assoluzione (Absolution) – film del 1978 diretto da Anthony Page
 Absolution - Le regole della vendetta (Absolution) – film del 2015 diretto da Keoni Waxman

Musica 
 Absolution – album dei Muse del 2003